Porte royale (Auxonne)
Porte royale (Castres)
Porte royale (Entrevaux)
Porte royale (La Rochelle)
Porte royale (Loches)
Porte d'Aix of Porte royale (Marseille)